

Persone 
 Conny Jackel – musicista tedesco
 Eberhard Jäckel – storico tedesco
 Mike Jackel – ex cestista canadese naturalizzato tedesco
 Thomas Jackel – calciatore austriaco

Altro 
 Jackel – villaggio del circondario del Prignitz, nel Brandeburgo